Aceasta este o listă cu titluri în limba română de filme artistice străine care au rulat în cinematografele din România până în 1989, fiind sortate după anul premierei mondiale în ordinea alfabetică a titlurilor. Titlurile filmelor sunt strict cele date de către Direcția Rețelei Cinematografice și Difuzării Filmelor, și/sau titlurile aflate în afișele emise de această instituție sau anterioare.

Contor

Căutare rapidă

Pentru a căuta rapid un anumit film, regizor, actor sau studio de film, procedați în felul următor:
 
- apăsați Ctrl/Strg + F
- tastați în câmpul de căutare deschis, un grup de litere din titlul sau numele căutat;
- faceți click pe Următorul / Anteriorul pentru a parcurge în listă termenii găsiți (marcat galben iar poziția actuală a cursorului cu albastru), până ajungeți la termenul căutat.

Legendă 
AP = Anul Premierei

Anii 1900

Anii 1910

Anii 1920

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Referințe

Vezi și 
 Listă de filme documentare

Bibliografie 
 
 
 
 
 ;
 ;
 Suchianu, D. I., Cinematograful acest necunoscut (I), Editura Dacia Cluj, 1973, p.192 + 32 planșe;
 Corciovescu, Cristina; Rîpeanu, Bujor T., Dicționar de cinema, Editura Univers enciclopedic, București, 1997, pag.486.
 Sadoul, Georges, Istoria cinematografului mondial, Editura Științifică, 1961, Traducere D.I. Suchianu, pag. 672.

Liste de filme
Liste incomplete
Listă